Lange Munte (Kortrijk), een wijk in de Belgische stad Kortrijk
 Lange Munte (Scheldewindeke), een kasseiweg in het Belgische dorp Scheldewindeke